Юлия Дмитриенко:
 Дмитриенко, Юлия Александровна (род. 1985) — российская гандболистка («Кубань») .
 Дмитриенко, Юлия (род. 1990) — российская футболистка.